3 jezior w Polsce:
 Jezioro Wiejskie – jezioro na Pojezierzu Bytowskim w gminie Bytów
 Jezioro Wiejskie – jezioro na Równinie Charzykowskiej w woj. pomorskim
 Jezioro Wiejskie – jezioro w starorzeczu Wisły w Gminie Łomianki